Подволок — название нескольких населённых пунктов:
 Подволок — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Подволок — село в Читинском районе Забайкальского края.

Также может означать:
 Подволок — потолочная обшивка судовых помещений.